Појам  може да се односи на:

Запатеро (Паленке),  насеље је у Мексику у савезној држави Чијапас у општини Паленке
Хосе Луис Родригез Запатеро